Ваган може да се односи на:

 Ваган (Гламоч), насеље у општини Гламоч
 Ваган (Рудо), насеље у општини Рудо
 Ваган (Шипово), насеље у општини Шипово
 Ваган (врх), брдо у Качеру
 Ваган (мера), стара мера за запремину (око 62 литра)

или

 Ваганска пећина, пећина